Achs ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Achs (1939–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Weingut Paul Achs